Härtl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Härtl (1926–1976), deutscher Politiker (SPD)

 Anna Härtl (* 1995), deutsche Ruderin
 Fritz Härtl (1892–1974), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gert Härtl, zeitweiliger Name von Gert Neumann (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Heidemarie Härtl (1943–1993), deutsche Dichterin
 Holden Härtl (* 1969), deutscher Anglist
 Johannes Härtl (* 1977), deutscher Choreograph
 Martin Härtl (* 1975), deutscher Wintersportler
 Peter Härtl (* 1950), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Valentin Härtl (1894–1966), deutscher Bratschist und Violinist

Siehe auch:
 Haerdtl
 Härtel
 Hertel
 Hertl